Dieser Artikel behandelt die norwegische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2017 in den Niederlanden. Norwegen nahm außer bei der ersten Austragung 1984 an allen Endrunden teil und konnte zweimal (1987 und 1993) den Titel gewinnen und ist nach Deutschland die zweiterfolgreichste Mannschaft. 2017 konnten die Norwegerinnen erstmals bei einer EM-Endrunde kein Tor erzielen und keinen Punkt gewinnen und schieden als Gruppenletzte aus.

Qualifikation 

Nach dem Ausscheiden im Achtelfinale bei der WM 2015 war Nationaltrainer Even Pellerud zurückgetreten und Roger Finjord hatte den Posten übernommen. Norwegen wurde für die Qualifikation in Gruppe 8 gelost und traf dabei erstmals auf Kasachstan, gegen das beide Spiele gewonnen wurden. Weiterer Gegner waren die Österreicherinnen, gegen die beim 2:2 im Heimspiel erstmals Gegentore kassiert und nicht gewonnen wurde. Dies waren aber der einzige Punktverlust und auch die einzigen Gegentore, denn ebenso wie Kasachstan wurden auch Israel und Wales in beiden Spielen besiegt. Bereits am 7. Juni 2016 qualifizierten sich die Norwegerinnen für die Endrunde. Beste norwegische Torschützin in der Qualifikation war Ada Hegerberg, die mit 10 Toren zusammen mit zwei anderen Spielerinnen beste Torschützin der Qualifikation war, dafür aber mehr Spielminuten benötigte. Im Heimspiel gegen Wales machte Ingrid Hjelmseth ihr 100. Länderspiel. Im letzten Gruppenspiel gegen Israel erzielte Isabell Herlovsen ihr 50. Länderspieltor. Nach der erfolgreichen Qualifikation trat Roger Finjord als Nationaltrainer zurück.

Tabelle

Kader 
Am 30. Mai wurde der vorläufige Kader vorgestellt, aus dem die Spielerinnen für das Testspiel gegen die USA am 11. Juni stammen werden. Mit "*" markierte Spielerinnen waren auch für den Algarve-Cup 2017 nominiert. Für die EM-Endrunde wurde noch eine dritte Torhüterin gesucht. Der endgültige Kader wurde am 28. Juni vorgestellt. Aus dem vorläufigen Kader wurden Synne Sofie Kinden Jensen und Karina Sævik gestrichen und durch Frida Leonhardsen Maanum sowie Stine Pettersen Reinås ersetzt. Hinzu kam ferner als dritte Torhüterin Oda Maria Hove Bogstad, die zuvor noch nicht für die A-Nationalmannschaft nominiert wurde.

Anmerkungen:

Vorbereitung 
Nach der erfolgreichen Qualifikation übernahm übergangsweise Leif Gunnar Smerud, der Trainer der U-21-Mannschaft der Männer, das Traineramt und betreute die Mannschaft in den beiden letzten Spielen des Jahres. In diesen spielten die Norwegerinnen am 24. Oktober gegen den Nachbarn Schweden und trennten sich torlos. Am 29. November folgte in einem weiteren Freundschaftsspiel gegen Titelverteidiger und Olympiasieger Deutschland ein 1:1. Im Dezember wurde dann Martin Sjögren neuer Nationaltrainer. Unter ihm begannen die Norwegerinnen den Start ins EM-Jahr mit zwei Testspielen gegen England (1:0) und Schweden (2:1) im Januar 2017 an der spanischen Mittelmeerküste. Weniger erfolgreich war dann im März die Teilnahme am Algarve-Cup, wo die EM-Teilnehmer Island (1:1) und Spanien (0:3) sowie Vizeweltmeister Japan (0:2) in den Gruppenspielen die Gegner waren. Danach reichte es nur zum Spiel um Platz 11 gegen Gastgeber Portugal, das zwar mit 2:0 gewonnen wurde, der 11. Platz ist aber die bisher schlechteste Platzierung der Norwegerinnen bei diesem Turnier. Am 10. April wurde in Skien gegen EM-Neuling Schweiz, der den parallel zum Algarve-Cup ausgetragenen Zypern-Cup 2017 gewonnen hat, mit 2:1 gewonnen. Am 11. Juni war Weltmeister USA in Norwegen zu Gast und gewann mit 1:0 gegen die Norwegerinnen. Am 11. Juli erreichten die Norwegerinnen in Sedan gegen Frankreich ein 1:1.

Quartier während der Endrunde wird das Bilderberg Hotel De Keizerskroon in Apeldoorn sein.

EM-Endrunde 

Bei der Auslosung am 8. November 2016 war Norwegen Topf 2 zugeordnet.
Norwegen traf in der Vorrundengruppe A im Eröffnungsspiel auf Gastgeber Niederlande, anschließend auf Belgien und dann auf Dänemark. Gegen Belgien gab es zuvor in elf Spielen neun Siege, je ein Remis und eine Niederlage, diese im bisher letzten Spiel am 23. Mai 2015 in der Vorbereitung auf die WM 2015. Auch gegen die Niederlande ist die Bilanz positiv: in doppelt so vielen Spielen gab es 13 Siege, fünf Remis und vier Niederlagen. Das letzte Spiel – in der für beide letztlich erfolglosen Olympia-Qualifikation im März 2016 – gewannen die Norwegerinnen mit 4:1. Dänemark ist dritthäufigster Gegner der Norwegerinnen (nach Schweden und den USA) und in 43 Spielen gab es 19 Siege bei 13 Remis und 11 Niederlagen. Zuletzt wurde das Spiel um Platz 5 beim Algarve-Cup 2015 mit 5:2 gewonnen. Die letzte Niederlage gegen Dänemark gab es am 5. März 2012 in einem Algarve-Cup-Gruppenspiel.

Das erste Endrundenspiel in der Gruppe A ging im Eröffnungsspiel gegen Gastgeber Niederlande durch ein Tor von van de Sanden mit 0:1 verloren. Auch gegen Belgien und Dänemark gelang den Norwegerinnen kein Tor, aber den Gegnerinnen und so schieden die Norwegerinnen als Gruppenletzte aus.

Einzelnachweise 

Norwegen
2017 Frauen